Indonesië
 Kandangserang (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Kandangserang (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java